Алекса́ндр Куренко́в:
 Куренков, Александр Александрович (1891—1971) — белоэмигрант, Георгиевский кавалер.
 Куренков, Александр Вячеславович (род. 1972) — министр по чрезвычайным ситуациям России с 2022 года, генерал-майор.